Onneca de Pamplona (u Oneca de Pamplona) puede referirse a cualquiera de las siguientes mujeres:

 Onneca Garcés de Pamplona (n.c.838), condesa consorte de Aragón.
 Onneca Fortúnez de Pamplona (c.848-c.958), infanta de Pamplona.
 Onneca Sánchez de Pamplona (c.911-931), reina consorte de León.